Louis Moisset (1741-1827), ingénieur français ;
 Maurice Moisset (1860–1946), peintre français ;
 Raymond Moisset (1906-1994), peintre français.